Le Bulbul tricolore (Pycnonotus tricolor) est une espèce de passereaux de la famille des Pycnonotidae.

Répartition 
On le trouve en Afrique du Sud, Angola, Botswana, Cameroun, République centrafricaine, République du Congo, République démocratique du Congo, Éthiopie, Gabon, Guinée équatoriale, Namibie, Ouganda, Soudan, Tanzanie, Tchad, Zambie et Zimbabwe.

Habitat

Systématique 
Il est considéré par certains ornithologistes comme une sous-espèce du Bulbul des jardins (Pycnonotus barbatus).

Références externes 

 
 
 

Pycnonotidae